Emelie Ölander (1989) – calciatrice svedese
 Henrik Ölander (1997) – calciatore finlandese 
 Marcus Falk-Olander (1987) – ex calciatore svedese
 Ryan Olander (1990) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense